Sabon Gari oder Sabongari (Hausa für „neue Siedlung“) steht für:

 Sabon Gari (Siedlung), Siedlungstyp in Westafrika
 Sabon Gari (Adjékoria), Dorf in der Gemeinde Adjékoria in Niger
 Sabon Gari (Agadez), Stadtviertel von Agadez in Niger
 Sabon Gari (Albarkaram), Dorf in der Gemeinde Albarkaram in Niger
 Sabon Gari (Attantané), Weiler in der Gemeinde Attantané in Niger
 Sabon Gari (Bagaroua), Weiler in der Gemeinde Bagaroua in Niger
 Sabon Gari (Bandé), Weiler in der Gemeinde Bandé in Niger
 Sabongari (Bangui), Dorf in der Gemeinde Bangui in Niger
 Sabon Gari (Bangui), Weiler in der Gemeinde Bangui in Niger
 Sabon Gari (Banibangou), Weiler in der Gemeinde Banibangou in Niger
 Sabongari (Bibemi), Dorf in der Gemeinde Bibemi in Kamerun
 Sabon Gari (Birni Lallé), Dorf in der Gemeinde Birni Lallé in Niger
 Sabon Gari (Birni-N’Konni), Stadtviertel von Birni-N’Konni in Niger
 Sabon Gari (Dakoussa), Weiler in der Gemeinde Dakoussa in Niger
 Sabon Gari (Damagaram Takaya), Dorf in der Gemeinde Damagaram Takaya in Niger
 Sabon Gari (Dan-Goulbi), Nomadenlager in der Gemeinde Dan-Goulbi in Niger
 Sabon Gari (Dan-Issa), Dorf in der Gemeinde Dan-Issa in Niger
 Sabongari (Dan-Kassari), Dorf in der Gemeinde Dan-Kassari in Niger
 Sabon Gari (Dan-Kassari), Weiler in der Gemeinde Dan-Kassari in Niger
 Sabon Gari (Dogo), Weiler in der Gemeinde Dogo in Niger
 Sabon Gari (Dogonkiria), Nomadenlager in der Gemeinde Dogonkiria in Niger
 Sabongari (Doguérawa), Dorf in der Gemeinde Doguérawa in Niger
 Sabon Gari (Doungou), Dorf in der Gemeinde Doungou in Niger
 Sabon Gari (Dorf in Droum), Dorf in der Gemeinde Droum in Niger
 Sabon Gari (Weiler in Droum), Weiler in der Gemeinde Droum in Niger
 Sabon Gari (El Allassane Maïreyrey), Weiler in der Gemeinde El Allassane Maïreyrey in Niger
 Sabon Gari (Falmey), Weiler in der Gemeinde Falmey in Niger
 Sabongari (Galim-Tignère), Dorf in der Gemeinde Galim-Tignère in Kamerun
 Sabon Gari (Dorf in Gangara), Dorf in der Gemeinde Gangara (Zinder) in Niger
 Sabon Gari (Weiler in Gangara), Weiler in der Gemeinde Gangara (Zinder) in Niger
 Sabon Gari (Garagoumsa), Stadtviertel von Garagoumsa in Niger
 Sabon Gari (Gouna), Weiler in der Gemeinde Gouna in Niger
 Sabongari (Gouré), Stadtviertel von Gouré in Niger
 Sabon Gari (Gouré), Dorf in der Gemeinde Gouré in Niger
 Sabon Gari (Dorf in Guéchémé), Dorf in der Gemeinde Guéchémé in Niger
 Sabon Gari (Weiler in Guéchémé), Weiler in der Gemeinde Guéchémé in Niger
 Sabon Gari (Guidan Sori), Weiler in der Gemeinde Guidan Sori in Niger
 Sabon Gari (Guidimouni), Weiler in der Gemeinde Guidimouni in Niger
 Sabon Gari (Hamdara), Dorf in der Gemeinde Hamdara in Niger
 Sabon Gari (Ingall), Stadtviertel von Ingall in Niger
 Sabon Gari, Weiler in der Gemeinde Ingall in Niger, siehe Waneran II
 Sabon Gari (Kalfou), Dorf in der Gemeinde Kalfou in Niger
 Sabon Gari (Karofane), Dorf in der Gemeinde Karofane in Niger
 Sabon Gari (Kiéché), Weiler in der Gemeinde Kiéché in Niger
 Sabon Gari (Koré Maïroua), Weiler in der Gemeinde Koré Maïroua in Niger
 Sabon Gari (Kwaya), Dorf in der Gemeinde Kwaya in Niger
 Sabon Gari (Madaoua), Stadtviertel von Madaoua in Niger
 Sabon Gari (Madarounfa), Stadtviertel von Madarounfa in Niger
 Sabon Gari (Dorf in Magaria), Dorf in der Gemeinde Magaria in Niger
 Sabon Gari (Weiler in Magaria), Weiler in der Gemeinde Magaria in Niger
 Sabon Gari (Malbaza-Nord), nördlich gelegener Weiler in der Gemeinde Malbaza in Niger
 Sabon Gari (Malbaza-Süd), südlich gelegener Weiler in der Gemeinde Malbaza in Niger
 Sabon Gari (Maradi), Stadtviertel von Maradi in Niger
 Sabon Gari (Stadtviertel in Matamèye), Stadtviertel von Matamèye in Niger
 Sabon Gari (Dorf in Matamèye), Dorf in der Gemeinde Matamèye in Niger
 Sabon Gari (Dorf in Matankari), Dorf in der Gemeinde Matankari in Niger
 Sabon Gari (Weiler in Matankari), Weiler in der Gemeinde Matankari in Niger
 Sabon Gari (Mayahi), Stadtviertel von Mayahi in Niger
 Sabon Gari (Mirriah), Stadtviertel von Mirriah in Niger
 Sabon Gari (Moa), Weiler in der Gemeinde Moa in Niger
 Sabon Gari, Stadtviertel von Niamey in Niger, siehe Collège Mariama (Stadtviertel)
 Sabon Gari (Nigeria), Local Government Area in Nigeria
 Sabon Gari (Olléléwa), Weiler in der Gemeinde Olléléwa in Niger
 Sabon Gari (Ouallam), Weiler in der Gemeinde Ouallam in Niger
 Sabon Gari (Sarkin Haoussa), Weiler in der Gemeinde Sarkin Haoussa in Niger
 Sabon Gari (Sarkin Yamma), Weiler in der Gemeinde Sarkin Yamma in Niger
 Sabon Gari (Simiri), Dorf in der Gemeinde Simiri in Niger
 Sabon Gari (Soucoucoutane), Nomadenlager in der Gemeinde Soucoucoutane in Niger
 Sabon Gari (Tahoua), Stadtviertel von Tahoua in Niger
 Sabon Gari (Takanamat), Weiler in der Gemeinde Takanamat in Niger
 Sabon Gari (Tanda), Weiler in der Gemeinde Tanda in Niger
 Sabon Gari (Tanout), Dorf in der Gemeinde Tanout in Niger
 Sabon Gari (Tibiri), Weiler in der Gemeinde Tibiri (Dosso) in Niger
 Sabon Gari (Wacha), Dorf in der Gemeinde Wacha in Niger
 Sabon Gari, Weiler in der Gemeinde Wacha in Niger, siehe Garin Ousman
 Sabongari (Yélou), Weiler in der Gemeinde Yélou in Niger
 Sabon Gari (Zinder), Stadtviertel von Zinder in Niger